Майорщина — название населённых пунктов:

Россия 
 Майорщина — село в Новооскольском районе Белгородской области.

Украина 
 Майорщина — село в Черневецком районе Винницкой области.
 Майорщина — село в Гребёнковском районе Полтавской области.
 Майорщина — село в Козельщинском районе Полтавской области.